Молодіжний чемпіонат світу з хокею із шайбою 2004 () — 28-й чемпіонат світу з хокею серед молодіжних команд, який відбувався у Фінляндії з 26 грудня 2003 року по 5 січня 2004 року.

Топ-дивізіон

Попередній раунд 
Група А

Група В

Втішний раунд

Плей-оф 

Матч за 5 місце
  —  3:2 (0:0, 2:1, 1:1)

Бомбардири

Воротарі 
<small>Пояснення: І = зіграних матчів, ЧНЛ = час проведений на льоду, КД = кидків разом,  ГП = пропущених шайб, КН = коефіцієнт надійності, ВКД = відбитих кидків, %ВК = відбитих кидків (у %), ША = шатаути, ШХ = штрафні хвилини'</small>

 Нагороди 
Найкращі гравці, обрані дирекцією ІІХФ
Найкращий воротар:  Ел Монтойя
Найкращий захисник:  Самі Лепісто
Найкращий нападник:  Зак Парізе
Найцінніший гравець:  Зак Парізе
Команда усіх зірок, обрана ЗМІ
Воротар:  Ел Монтойя
Захисники:  Діон Фанеф —  Самі Лепісто
Нападники:  Зак Парізе —  Валттері Фільппула —  Джефф Картер

 Дивізіон І 
 Група A 
Матчі відбулись 14-20 грудня у Берліні (Німеччина).

 Група В 
Матчі відбулись 13-19 грудня у Бріансоні (Франція).

 Дивізіон ІІ 
 Група A 
Матчі відбулись 28 грудня - 3 січня у місті Сосновець (Польща).

 Група В 
Матчі відбулись 5-11 січня у Каунасі та Електренаї (Литва).Переможці груп переходять до першого Дивізіону, збірні, що посіли останні місця у групах вибувають до третього Дивізіону. Дивізіон ІІІ 
Матчі пройшли у Софії (Болгарія) 5-11 січня.Збірні Австралії та Китаю вийшли до другого Дивізіону.''

Посилання 
 Архів  
 МЧ на hokej 
 Історія молодіжних чемпіонатів світу з хокею з шайбою  
 Бомбардири  
 Команда усіх зірок  
 Топ-дивізіон  

Чемпіонат світу з хокею із шайбою серед молодіжних команд
2003 у хокеї з шайбою
2004 у хокеї з шайбою
Грудень 2003
Січень 2004
Хокейні змагання у Гельсінкі
Спорт у Гямеенлінні